Seznam planinskih postojank v Sloveniji.

Julijske Alpe

Kamniško-Savinjske Alpe

Karavanke

Pohorje

Goriško, Notranjsko in Snežniško hribovje

Polhograjsko hribovje in Ljubljana

Posavsko hribovje in Dolenjska

Strojna, Košenjak, Kozjak in Slovenske gorice

Škofjeloško, Cerkljansko hribovje in Jelovica

Viri 

 Pzs.si
 Hribi.net